Mancha solar, uma região do Sol
Mancha solar (economia)
Mancha Solar (personagem), da franquia Marvel